Внешняя политика Марокко — общий курс Марокко в международных делах. Внешняя политика регулирует отношения Марокко с другими государствами. Реализацией этой политики занимается Министерство иностранных дел Марокко (см. Министерство иностранных дел). 
Марокко является членом 
Организации Объединённых Наций (ООН) и входит в 
Африканский союз, 
Лигу арабских государств, 
Союз арабского Магриба (ОМА), 
Организацию исламского сотрудничества (ОИК), 
Движения неприсоединения и 
Сообщества сахельско-сахарских государств (:en:Community of Sahel–Saharan States).

Обзор 
Марокко установило дипломатические отношения с 151 государством, включая: Государство Палестина, Святой Престол, Мальтийский орден и Европейский союз.

Внешние связи оказали значительное влияние на экономическое и социальное развитие в Марокко. Одним из свидетельств иностранного влияния являются многочисленные проекты в области развития, предоставление кредитов и инвестиции, а также соглашения о свободной торговле, заключённые Марокко с другими странами. Подписано соглашение о создании евро-средиземноморской зоны свободной торговли с Европейским союзом, Большой арабской зоны свободной торговли с Египтом, Иорданией и Тунисом, а также Соглашение о свободной торговле между США и Марокко. Примером иностранного влияния являются кредитные соглашения: Марокко подписало три кредитных соглашения с Французским агентством развития (AFD) в 2009 году на общую сумму до 155 миллионов евро с целью реформирования системы образования, строительства сельских дорог, а также развития инфраструктурных проектов.

Марокко по-разному строит отношения с африканскими, арабскими и западными государствами; Марокко имеет прочные связи с Западом с целью получения экономических и политических выгод. 
Франция и Испания являются основными торговыми партнёрами, а также основными кредиторами и иностранными инвесторами в экономику Марокко. Из общего объёма иностранных инвестиций в Марокко доля Европейского союза составляет приблизительно 73,5 %, тогда как доля стран арабского мира на уровне 19,3 %. Многие страны Персидского залива и Магриба всё активнее участвуют в масштабных проектах развития в Марокко.

Факторы, влияющие на международные отношения

Роль политической организации 
Политика, связанная с международными отношениями, определяется королём Мухаммедом VI и его советниками, несмотря на то, что в стране конституционная монархия. В 1965 году король Марокко временно распустил парламент и правил в качестве диктатора в течение двух лет. Этот шаг был предпринят в ответ на обнаружение заговора об убийстве короля, в котором обвинялась политическая партия «Национальный союз народных сил». Внешние отношения с западными державами стали напряжёнными в этот период времени. Восприятие Марокко как демократического государства стало важным, так как эта страна желала получать кредиты и инвестиции от иностранных держав.

Роль колониализма 
Нынешние отношения Марокко с некоторыми странами связаны с его колониальной историей. Марокко было разделено Испанией и Францией, и в 1912 году стало протекторатом. После обретения независимости в 1956 году Марокко всё ещё поддерживает тесные связи со своими бывшими колонизаторами. Испания и Франция в настоящее время являются крупнейшими партнёрами по экспорту и импорту Марокко. Французский язык всё ещё широко распространён и остаётся вторым языком в Марокко, в то время как испанский также широко распространён, особенно в северных регионах. В настоящее время во Франции законно проживает более миллиона марокканцев. Во Франции самая большая марокканская диаспора, затем следует Испания. Эти страны остаются влиятельными в экономических вопросах Марокко, таких как: проекты развития, инвестиции, торговля и кредиты.

Роль свободного рынка 
Отношения с иностранными державами, особенно с Западным миром, также были укреплены, поскольку Марокко либерализовало экономику и провело крупные экономические реформы. В 1993 году произошла крупная приватизация, и рынки были открыты для иностранных держав. Марокко сейчас уделяет больше внимания продвижению прямых иностранных инвестиций. В 2007 году Марокко создало Фонд развития имени Хасана II, который упрощает процедуры осуществления вложений для иностранных инвесторов. Было организовано финансовое стимулирование, а также предоставлены налоговые льготы для вкладчиков. Благодаря этой политике другим странам выгодно иметь отношения с Марокко. Марокко экспортирует в основном продукцию сельского хозяйства и является одним из крупнейших экспортёров фосфатов в мире. Кроме того, в Марокко развито рыболовство, туристическая индустрия и существует небольшой производственный сектор.

Роль внешнеполитической поддержки 
Марокко получает финансовую поддержку от стран, которым оно оказывает помощь. Например, Марокко имеет долгую историю поддержки политики Соединённых Штатов Америки, и в результате чего оно получает финансовую поддержку от этой страны. Марокканские войска были задействованы в Боснии и Герцеговине, в Сомали, во время Войны в Персидском заливе. Марокко также было в числе первых арабских и исламских государств, которые осудили террористические акты 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах Америки и ​​объявили солидарность с американским народом в Войне против террора. В 1998 году министр обороны США Уильям Коэн заявил, что Марокко и США имеют «взаимную обеспокоенность по поводу транснационального терроризма», а также заинтересованы в «усилиях по контролю за распространением оружия массового уничтожения». В июне 2004 года в знак признания вклада Марокко в войне с терроризмом президент США Джордж Буш назвал Марокко основным союзником вне НАТО. Ещё один случай взаимных интересов внешней политики Марокко связан с Саудовской Аравией. Отношения между этими странами были укреплены, когда Марокко послало войска, чтобы помочь Саудовской Аравии во время войны в Персидском заливе в 1992 году. Марокко позиционировало свой вклад как «жест поддержки западных и арабских союзников». Отношения Марокко со странами Ближнего Востока и вклад в развитие Палестины создали более прочные отношения с этим регионом.

Роль иммиграции 
Другим фактором, определяющим внешние отношения Марокко, является иммиграция населения в другие страны. Начало крупной миграции в Европу началось в колониальную эпоху (с 1912 по 1956 год). Во время Первой и Второй мировых войн Франция остро нуждалась в рабочей силе, что привело к набору десятков тысяч марокканских мужчин для работы на фабриках, шахтах и службы ​​в армии. Ещё одна волна иммиграции из Марокко во Францию ​​произошла во время Войны за независимость Алжира. Франция прекратила набор рабочих из Алжира и вместо этого приняла марокканских рабочих и шахтёров. Иммиграция марокканцев ещё более возросла с 1962 по 1972 годы, когда произошёл экономический рост в Европе, что привело к росту спроса на низкоквалифицированную рабочую силу. В это время Марокко подписало крупные соглашения о найме рабочей силы с европейскими странами, такими как: Франция, Западная Германия, Бельгия и Нидерланды. Это привело к распространению эмиграции марокканцев в другие страны, которая до этого времени была ориентирована в основном на Францию.

Роль глобальной идентичности 
Идентичность Марокко играет важную роль в отношениях с другими странами. Многие государства имеют прочные отношения с Марокко из-за того, что эта страна является союзником стран Западного мира. Например, Марокко заключён один из самых давних договоров о дружбе с Соединёнными Штатами. Это важно для интересов США, потому что Марокко является стабильной, демократичной и либеральной арабской мусульманской страной. Геополитические выгоды очевидны для США так как Марокко располагается в Африке, в регионе Магриба и является арабским государством. Марокко укрепило связи со странами Персидского залива в после терактов 11 сентября 2001 года и войны с террором. В результате страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Катар, Объединённые Арабские Эмираты) решили больше инвестировать в экономику Марокко.

Магриб и Африка 

Марокко очень активно участвует в делах Магриба и Африки. Союз арабского Магриба состоит из Марокко, Алжира, Ливии, Мавритании и Туниса. Хотя Марокко долгое время не было членом Африканского союза (бывшей Организации африканского единства) с 12 ноября 1984 года (после признания Сахарской Арабской Демократической Республики в качестве правительства Западной Сахары), Марокко продолжало участвовать в развитии региональной экономики, так как город Касабланка имеет самый оживлённый порт в Северной Африке и служит экономическим центром страны. Марокко вновь присоединилось к Африканскому союзу 30 января 2017 года в качестве государства-члена. У Марокко налажены значительные связи со странами Западной Африки и Сахеля, а также поддерживает хорошие отношения с Сенегалом, Габоном и Буркина-Фасо.

Алжиро-марокканские отношения:
27 февраля 1976 года Фронт Полисарио, ведущий партизанскую войну против марокканских войск при поддержке Алжира, провозгласил Западную Сахару независимым государством под названием Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР).

Мавританско-марокканские отношения: с 1975 года страны имеют фактическую границу, после того, как Испания покинула территорию Западной Сахары, большая часть которой в результате вооружённого конфликта перешла под марокканский контроль. Статус Западной Сахары остаётся спорным.

Позиции по конфликту в Западной Сахаре 
 45 государств, Организация Объединённых Наций, Движение неприсоединения, Африканский союз и Европейский союз поддерживают «право народа Западной Сахары на самоопределение» (например, проведение референдума для определения статуса).
 45 государств поддерживают марокканские претензии на Западную Сахару, но не признают её суверенитет над этой территорией.
Некоторые государства представлены в обоих списках, например, когда поддерживает «право на самоопределение», включая возможность автономии при суверенитете Марокко. Некоторые государства часто меняют свою позицию или делают отдельные заявления о поддержке как Марокко, так и Полисарио / САДР (Парагвай, Бельгия, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Чили, Доминиканская Республика, Гватемала, Гвинея-Бисау, Малави, Перу, Россия, Сьерра-Леоне, Эсватини).

Некоторые государства, заявляющие о поддержке «права на самоопределение», уже признают Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Не все государства, которые прекратили отношения с САДР, заявляли о поддержке марокканских претензий на эту территорию.

Азия 
также: Исламский мир

Израиль:
24 ноября 2021 года Израиль и Марокко подписали в Рабате меморандум о взаимопонимании в оборонной области.

США 

В 1786 году Марокко официально признало США, подписав договор о мире и дружбе. В 1905 году были установлены постоянные дипломатические отношения. 
c 1956 год, когда Марокко обрело независимость, она восстановила дипломатический контакт с США. 
Обе страны объединяют общие интересы и они тесно консультируются по вопросам региональной безопасности, политических и экономических сфер.

Россия 

2005 год: с 15 июня 2005 Королевство Марокко в одностороннем порядке перешло на безвизовый режим для граждан РФ, прибывающих в страну.

2006 год: 7 сентября состоялся визит президента России В. Путина в Касабланку. По результатам встречи президента России, короля Марокко Мухаммеда VI и Принца Мулая Рашида были подписаны следующие соглашения:
 конвенция о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы;
 соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства;
 соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;
 соглашение о культурном и научном сотрудничестве;
 соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций;
 соглашение о сотрудничестве в области карантина растений.

2016 год:  15—16 марта король Мухаммед VI посетил Россию с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым. Также был подписан ряд российско-марокканских документов о сотрудничестве в области развития инвестиций, противодействия терроризму, защиты секретной информации, транспорта, экологии, туризма, в гуманитарной сфере.

2017 год: 11 октября председатель правительства Российской Федерации Д. Медведев вместе с большой делегацией посетил Рабат с официальным визитом, в ходе которого были подтверждены ранее высказывавшиеся намерения о развитии взаимных отношений в разных сферах. Также были подписаны десятки документов и договоров в области сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, кооперации силовых органов, развитии мирного атома и альтернативной энергетики, экспорте вооружений, машиностроении, культуре и образовании.

Примечания